Proba de tir cu arcul echipe mixt de la Jocurile Olimpice de vară din 2020 a avut loc în perioada 23-24 iulie 2021 la Yumenoshima Park din Tokyo, Japonia. În runda eliminatorie s-au calificat 16 echipe, acestea fiind determinate de rundele de clasare în care 29 de națiuni au avut cel puțin un arcaș în fiecare dintre probele masculine și feminine.

Formatul competiției
La acest eveniment au participat 12 echipe formate din câte 3 arcași. Competiția a început cu o rundă de clasare, în care fiecare arcaș a tras 72 de săgeți (aceasta fiind aceeași rundă de clasare utilizată pentru proba de individual). Scorurile combinate din runda de clasare au fost folosite pentru a plasa echipele pe tabloul rundei eliminatorii, primele 4 echipe primind un tur liber fiind calificate direct în sferturile de finală. Fiecare meci este format din patru seturi de câte 6 săgeți, câte două pentru fiecare arcaș. Echipa cu cel mai mare scor din set - totalul celor șase săgeți - a primit două puncte de set; dacă echipele au fost la egalitate, fiecare echipă a primit câte un punct de set. Prima echipă cu cinci puncte set a câștigat meciul. Dacă meciul este la egalitate 4-4 după 4 seturi, se folosește un set de departajare fiecare arcaș din echipă trăgând câte o săgeată; dacă scorul setului de departajare rămâne egal, a câștigat echipa care a tras cea mai apropiată săgeată de centru.

Program

<small>Orele sunt ora Japoniei (UTC+9)</small> 

Programul probei pe echipe masculin a fost alcătuit pentru două zile diferite.

Rezultate

Runda de clasare

Runda eliminatorie

Referințe

Tir cu arcul la Jocurile Olimpice de vară din 2020